Il singolare del BH Telecom Indoors 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Amer Delić era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jan Hernych ha battuto in finale Jan Mertl 6–3, 3–6, 7–6(7–5).

Teste di serie

 Andreas Beck (primo turno)
 Michael Berrer (primo turno)
 Daniel Brands (primo turno)
 Aleksandr Kudrjavcev (semifinali, ritirato a causa di un infortunio al gomito destro)

  Dustin Brown (semifinali)
  Dušan Lajović (quarti di finale)
  Martin Fischer (primo turno)
  Laurynas Grigelis (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

BH Telecom Indoors 2012